: Loretto
  : Loretto
  :
 Loretto (Kentucky)
 Loretto (Minnesota)
 Loretto (Pennsylvanie)
 Loretto (Tennessee)

Voir aussi 
 Loreto

Homonymie de localités aux États-Unis